Алексей Сергеевич Мазурин (1846 — 1920) — русский купец и фотограф; благотворитель, потомственный почётный гражданин Москвы.

Биография 
Родился 10 декабря 1846 года в Москве в богатой купеческой семьи Мазуриных (дед был московским городской головой, а отец - основал в 1843 мануфактуру в подмосковном Реутове). Потеряв в три года мать, а в четыре года отца, воспитывался старшим братом, коммерции советником — Митрофаном Сергеевичем. Кроме того, в семье было ещё несколько детей (одна из сестёр Лиза в 1856 году стала женой влюбленного в неё Сергея Третьякова, будущего основателя известной картинной галлереи). Алексей получил хорошее начальное образование.

В 1860-х годах учился во Франкфуртской торговой школе. Затем путешествовал по Италии, занимался музыкой, живописью, брал уроки у таких художников, как И. И. Амосов, Н. А. Брызгалов, Н. В. Неврев. Вернувшись в начале 1870-х годах в Москву, возглавил предприятие по отправке товаров за границу.

В 1870 году Мазурин увлёкся фотографией. Свои первые работы выставлял для продажи и публиковал в журналах «Нива», «Живописное обозрение», «Иллюстрированная газета», «Искра» и «Русский листок» и другие.

С 1890 года участвовал в различных выставках, в том числе международных, содействуя становлению русской фотографии. Его работы становятся известны в Европе после Венской фотовыставки 1891 года и Международной выставки в Гамбурге в 1893 году. В 1894 году был одним из учредителей Русского фотографического общества, а с 1899 года — его почётным членом. Также был участником создания Московского художественно-фотографического общества, членом комиссии по проведению первого съезда русских деятелей фотографии и фотографической выставки Русского фотографического общества в Москве. Был членом-корреспондентом Гамбургского общества любителей фотографии и почётным членом-корреспондентом Эстляндского общества фотографов-любителей. В 1895 году он избирается на должность церковного старосты Николо-Архангельской церкви в Реутове, к приходу которой были приписаны работники его Реутовской бумагопрядильной фабрики. В 1899 году был избран Почетным членом Французского фотографического общества.
Как фотограф-пикториалист Мазурин экспериментирует с технологиями печати, ищет способ создать отпечаток похожий на живописное произведение. Разрабатывает различные композиционные варианты. Владел техниками позитивной печати — гуммиарабиком и платинотипией; в России он одним из первых он начал применять технику гуммиарабиковой печати на шероховатой бумаге. Снимал много срежиссированных образов русской деревни.

С 1900 по 1905 год был директором правления Товарищества Реутовской мануфактуры, после продал фабрику.

Умер в Реутове в 1920 году. Похоронен у церкви Михаила Архангела.

Личная жизнь 

 отец — Сергей Алексеевич Мазурин
 мать — Елизавета Владимировна Мазурина (Третьякова)
 супруга — 1) Астальцева Елизавета Николаевна (переводчица, писательница, действительный член Русского фотографического общества с 1895 года), развёлся. 2) Итальянка (Елена?). 3) Мазурина Ольга Федоровна (была похоронена вместе с мужем на Николо-Архангельском кладбище).
 дети — Людмила Алексеевна Мазурина, от 1-й жены; Николай(?)(около 1885—?), от 2-й жены; Николай Алексеевич Мазурин (1903—после 1946), от 3-й жены, участник Великой Отечественной войны.
 внуки — Людмила Николаевна Собольщикова (Мазурина) (род.1946)

См. также 
 Мазуринское озеро

Примечания

Ссылки 
 МАЗУРИН Алексей Сергеевич
 Волшебный Мазурин.

Члены Общества для пособия нуждающимся студентам
Похороненные на Никольском кладбище (Балашиха)